Himantia är ett släkte av svampar. Himantia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Himantia